Llista d'asteroides del 213001 al 214000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

213001-213100

213101-213200

213201-213300

213301-213400

213401-213500

213501-213600

213601-213700

213701-213800

213801-213900

213901-214000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (210001)-(215000) (IAU Minor Planet Center)